Een pejoratieve benaming voor iemand (vgl. Schurk)
Een maliënkolder
Schobbejak (natuurgebied), een natuurgebied in Stalhille